Allée Aimé-Césaire, à Angers ;
 Allée Aimé-Césaire, à Carrières-sous-Poissy ;
 Allée Aimé-Césaire, à Crolles ;
 Allée Aimé-Césaire, à Épinay-sur-Seine ;
 Allée Aimé-Césaire, à Gradignan ;
 Allée Aimé-Césaire, à Le Havre ;
 Allée Aimé-Césaire, à Joinville-le-Pont ;
 Allée Aimé-Césaire, à Limeil-Brévannes ;
 Allée Aimé-Césaire, à Montbrison ;
 Allée Aimé-Césaire, à Pessac ;
 Allée Aimé-Césaire, à Nancy ;
 Allée Aimé-Césaire, à Saint-Jacques-de-la-Lande ;
 Allée Aimé-Césaire, à Trappes ;
 Allée Aimé-Césaire, à Vannes.

Aime-Cesaire Allee
Odonyme se référant à un homme
Aimé Césaire